La 2. Fußball-Bundesliga 1980-1981 è stata la settima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. Per l'ultima volta divisa in due gironi, Nord e Süd, è terminata con la promozione in Bundesliga di Werder Brema e Darmstadt, le vincitrici dei due gironi, e del Eintracht Braunschweig, che, secondo nel girone settentrionale, è invece uscito vincitore dal play-off promozione. Al termine della stagione ci furono molte retrocessioni in Oberliga per permettere, nella stagione successiva, la nascita di un unico girone a venti squadre.

Capocannonieri del torneo sono stati Frank Mill del Rot-Weiß Essen con 40 gol nel girone nord, e Horst Neumann del Darmstadt con 27 gol nel girone süd.

Girone nord

Classifica finale

Girone sud

Classifica finale

Play-off promozione intergirone 

andata

ritorno

Verdetti finali 
 Werder Brema, Darmstadt e Eintracht Braunschweig promosse in Fußball-Bundesliga 1981-1982.
 Viktoria Colonia, Bocholt, Preussen Münster, Rot Weiss Oberhausen, Oldenburg, Herford, Tennis Borussia Berlino, Göttingen, Holstein Kiel, Rot-Weiss Lüdenscheid, Erkenschwick, OSV Hannover, Ulm, Eintracht Trier, Homburg, OLI Bürstadt, FSV Francoforte, Ingolstadt-Ringsee, Saarbrücken, Augusta, Borussia Neunkirchen e VfB Eppingen retrocesse in Oberliga.

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1980-1981

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
1980